Șoimii Furtunii () este un serial de animație canadian creat de Asaph Fipke și produs de Nerd Corps Entertainment. Serialul a fost difuzat pe Cartoon Network în Statele Unite și pe YTV în Canada.

Premiera în România a avut loc pe 10 noiembrie 2007 pe Cartoon Network.

Despre serial
Șoimii Furtunii e o poveste amplasată într-o lume fantastică unde nave zburatoare ale escadrilelor cavalerilor cerului se luptă cu inamicii pentru a-și proteja spațiul aerian. Cinci adolescenți neexperimentați găsesc epava legendarului escadron Șoimii Furtunii, și acum, înarmați cu motociclete hi-tech zburătoare, acești tineri le fac față  celor mai periculoși super ticăloși care au cutreierat și stăpânit  vreodată cerurile.  Prea tineri ca să conștientizeze pericolele (sau autorizație de a zbura), noii Șoimi ai Furtunii dau tot ce au mai bun  într-o aventură plină de pericole la tot pasul care vă va face să vă țineți răsuflarea.

Episoade

Legături externe
 Stormhawks.com
 UK Cartoon Network site
 Nerd Corps Entertainment
 Asaph Fipke interview
 YTV's Storm Hawks site 
 
 

Desene animate
Seriale de animație
Cartoon Network